

Nom 
Ams est un nom :
 AMS, une société fabriquant des pompes électriques pour l'aspiration des mucosités ; ces pompes sont utilisés en secourisme ;
 AMS, une centrale d'achat européenne de la grande distribution regroupant différentes enseignes.

Sigle 
AMS est un sigle qui signifie notamment :
  (en français, spectromètre de masse par accélérateur) ;
 Acronis Management Server ;
 Hitachi Adaptable Modular Storage, (en français, système de stockage modulaire d'Hitachi) ;
 Advanced mathematics software, un logiciel de mathématiques intégré à certaines calculatrices graphiques de Texas Instruments ;
 Alpha Magnetic Spectrometer, un spectromètre spatial, embarqué sur la navette spatiale ou la station spatiale internationale ;
 analyse modulaire des systèmes ;
 Ave Maris Stella ;
 American Mathematical Society (en français, Société américaine de mathématiques) ;
 classification AMS, une classification établie par cette société ;
 Alenia Marconi Systems, une entreprise électronique anglo-italienne ;
 , une association s'occupant de l'étude des étoiles filantes ;
 , une association promulguant la pédagogie Montessori.
 American Meteorological Society, la société savante américaine qui regroupe les météorologues ;
 Agreement Management System, l'ERP spécialisé dans la gestion des financements de type location, crédit bail et crédit moyen terme ;
 artère mésentérique supérieure ;
 Assemblée mondiale de la santé, de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ;
 Assistant Médico-Social, un poste administratif dans le secteur social et/ou médical ;
 Association des musées suisses ;
 atrophie multisystématisée, une maladie neurodégénative sporadique, affectant plusieurs fonctions cérébrales ;
 Auto motor und sport, une revue automobile allemande ;
Austria Mikro Systeme : une entreprise autrichienne spécialisée dans les capteurs à semiconducteurs.
Agentless Management Service : Service pouvant être installé sur les serveurs HPE.

Code 
AMS est un code qui peut signifier :
 .

Abréviation